Blephixis unifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Constantine Samuel Rafinesque. Blephixis unifolia ingår i släktet Blephixis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
unifolia